Amerikai Egyesült Államok
 Newville (Alabama)
 Newville (Indiana)
 Newville (Kalifornia)
 Newville (New York)
 Newville (Nyugat-Virginia)
 Newville (Ohio)
 Newville (Cumberland megye, Pennsylvania)
 Newville (Bucks megye, Pennsylvania)
 Newville (Virginia)
 Newville (Wisconsin)
 Newville Township (DeKalb megye, Indiana)
 Kanada
 Newville (Újfundland és Labrador)